Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1981 года проведён в апреле в городе Хёйссен провинции Гелдерланд.
Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытные — Барбара Грас (девятый турнир) и Эф Ньювенхёйзен (восьмой турнир). Прошлогодняя чемпионка Петра Полман не смогла принять участие

Впервые чемпионкой стал Сиска Бюттер. Чемпионка 1979 года Лени Тонен-Гёртс вторая, третья — еще одна экс-чемпионка Эф Ньювенхёйзен.

На чемпионат мира по международным шашкам среди женщин отобрались чемпионка и вице-чемпионка. В СССР, в город Ригу в августовском чемпионате приняли участие Сиска Бюттер (8 место) и опытная Эф Ньювенхёйзен (7 место).

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1981 года
1981 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1981 году
женщины 1981